Операція «Бюффель» (1940) — операція німецьких військ з підсилення групи Едуарда Дітля в районі Нарвіка в 1940 році. 
 Операція «Бюффель» (1943) — операція німецьких військ з виведення 9-ї та частини 4-ї армії з району Ржевського виступу  в 1943 році.